Bílá vdova se používá ve více významech:

 Bílá vdova (marihuana) – odrůda marihuany
 Bílá vdova (pavouk) – pavouk Latrodectus pallidus
 Bílá vdova (film) – britská komedie z roku 2000